А-ліга 2015 — 26-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Стартував 28 лютого 2015 та тривав до 28 листопада 2015. Титул чемпіона захищав Жальгіріс (Вільнюс), який за два тури до завершення чемпіонату достроково став чемпіоном.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гранітас  був дискваліфікований після порушення правил FairPlay.
2. Клуб Круоя знявся з чемпіонату після обвинувачення у порушенні правил FairPlay.
3. Клуб Шяуляй був розформований на початку 2016 року.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати 

* Технічні поразки.

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 «А» Ліга Литви
 А ліга на soccerway 

2015
Литва
2015 у литовському спорті